Elzo Smid (Groningen, 12 mei 1963) is een Nederlandse grafisch ontwerper, typograaf en auteur.

Leven en werk 
Smid werd geboren in Groningen en studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar ontstond zijn belangstelling voor formele vormgeving en visualisatie van data, zoals thematische kaarten. Hij meldde zich aan voor de Eerstegraads Tekenleraaropleiding aan de Hanzehogeschool/Academie Minerva te Groningen, om vrij snel over te stappen naar Grafische Vormgeving en in 1989 af te studeren.

Tijdens zijn stage bedacht Smid een verbetering voor verpakkingen van breekbare etenswaren. Het stagebedrijf vroeg de patentrechten aan, maar na een juridische procedure werd het patent op de traybrug (tray bridge) toegewezen aan Smid. De verbetering bespaart wereldwijd 3 tot 7 procent aan derving door breuk of buts van producten verpakt in een tray of blister.

Smid voerde een herziening van de huisstijl van Groningen Seaports door, ontwierp jarenlang de omslagen voor De Tweede Ronde en is bekend om zijn werk voor regionale culturele instellingen en evenementen zoals Grand Theatre, Eurosonic Noorderslag, Kunstlievend Genootschap Pictura en Museum Drachten. Ook ontwerpt hij identiteiten voor bedrijven en evenementen en was hij de vormgever voor verschillende websites.

In een heel andere hoedanigheid staat Smid aan de basis van de heropleving van het Griekse kustplaatsje Matala. Dat resulteerde in de publicatie van een boek, een documentaire, twee TV-programma's en het jaarlijkse driedaagse Matala Beach Festival.

Publicaties
 Elzo Smid, Spiegelbeeld, eigen beheer, Groningen (2009 )
 Arn Strohmeyer, The Myth of Matala, Verlag Balistier, Mähringen, Duitsland (2011)
 ERT, Hippie-Hippie Matala! Matala! (2013)
 Antenna 1, Matala - In the Spotlight (2014)
 bijdrage aan 365+1 Days (kalenderboek), Stichting Print, Nederland (2017)
 bijdrage aan Groninger Scheurkalender 2018, Uitgeverij Advisie, Eelde (2017)
 Elzo Smid, Een hert op het spoor, ESOG, Groningen (2017 )
 bijdrage aan Groninger Scheurkalender 2019, Uitgeverij Advisie, Eelde (2018)
 bijdrage aan Zonderlingen met het korte verhaal Max' jas, Godijn Publishing (2020 )
 Elzo Smid, Gebakken spons of broodje aap?, Koninklijke van Gorcum, Assen (2021 )
 Elzo Smid, Harrie het heremietkreeftje, ESOG, Groningen (2021 )
 Elzo Smid, Harry the little hermit crab, ESOG, Groningen (2022 )
 Elzo Smid, Harry der Einsiedlerkrebs, ESOG, Groningen (2022 )

Externe link
 Officiële website

Nederlands grafisch ontwerper